

Codici 
 FOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Foggia (Italia)

Cinema 
 Fog – un film del 1980, diretto dal regista John Carpenter
 The Fog - Nebbia assassina – un film del 2005, diretto dal regista Rupert Wainwright